Али́мова — женская форма фамилии . 

 Известные носители * Алимова, Барият Магомедовна (род. 1937) — советский учёный-этнограф, доктор исторических наук.
 Алимова, Гавхар Зайировна (род. 1970) — учитель, сенатор (2015).
 Алимова, Ирина Каримовна (1920—2010) — советская разведчица-нелегал.
 Алимова, Клавдия Иосифовна (1930—2021) — управляющая отделением Кизлярского виноградарского совхоза Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Алимова, Матлюба Фархатовна (род. 1954) — советская и российская актриса.
 Алимова, Наталья Амировна (род. 1978) — российская волейболистка.
 Алимова, Зинаида Ивановна (род. 1962) — глава управы района Ивановское города Москвы.
 Алимова, Ольга Николаевна (род. 1953) — советский и российский политик, депутат Государственной думы VI созыва.